Харьковский — фамилия и топоним:

Фамилия 
 Харьковский, Александр Захарович (род. 1960) — российский композитор, музыкальный критик и радиожурналист.
 Харьковский, Александр Самуилович (род. 1934) — советско-американский журналист.
 Харьковский, Пётр Фёдорович (1923—1998) — участник Великой Отечественной войны, Герой Советского Союза (1943).

Топоним в России 
 Харьковский — хутор в Лабинском районе Краснодарского края.
 Харьковский — хутор в Азовском районе Ростовской области.
 Харьковский — хутор в Зимовниковском районе Ростовской области.
 Харьковский — хутор в Матвеево-Курганском районе Ростовской области.
 Харьковский — хутор в Александровском районе Ставропольского края.
 Харьковский — хутор в Кочубеевском районе Ставропольского края.
 Харьковский — посёлок в Агаповском районе Челябинской области.

См. также 

 Харьковский … — список статей, начинающихся со слова Харьковский.
 Харьковский район
 Харьковский округ
 Харьковский военный округ
 Харьковский 1-й
 Харьковский 2-й
 Харьковский проезд
 Харьковский мост

 Харьков (значения)
 Харьково
 Харьковка
 Харьковская
 Харьковское